Catacora bezeichnet:

 Catacora (Batallas) – Ortschaft im Municipio Batallas, Bolivien
 Catacora (Pando) – Ortschaft in der Provinz José Manuel Pando, Bolivien
 Kanton Catacora – Kanton im Departamento La Paz, Bolivien
 Municipio Catacora – Landkreis im Departamento La Paz, Bolivien